Konsulat Gwatemali w Gdańsku (Konsulat von Guatemala in Danzig, El Consulado de Guatemala en Danzig) – gwatemalska placówka konsularna funkcjonująca w Gdańsku.

Pierwszy akredytowany przedstawiciel Gwatemali w randze konsula rozpoczął urzędowanie w Gdańsku w 1914. Urząd funkcjonował do 1938.

Kierownicy konsulatu 
 1914-1922 - Adolf Weber, konsul 
 1923-1938 - Antonio Wiatrak, konsul generalny (1868-1959)

Siedziba 
 Holzmarkt 15-16 (obecnie Targ Drzewny) (1914-1918)
 Rennerstiftsgasse 1 (ob. ul. Gdyńskich Kosynierów) (1919-1922)
 Hundegasse 65 (ob. ul. Ogarna) (1923-1938)

Bibliografia 
 roczniki Adreßbuch für Danzig und Vororte, Kafemann Verlag Danzig

Przypisy 

Gdańsk
Gwatemala
Gwatemala
Stosunki polsko-gwatemalskie